

Кизилсенгір — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Кизилсенгір — село, Ордабасинський район, Туркестанська область